Ludergraben ist ein Name von Gewässern und Tälern:

 Ludergraben (Mödlingbach), rechtes Nebental zum Mödlingbach oder der Mödling in Gaaden, Niederösterreich
 Ludergraben (Pfreimd), linker Zufluss der Pfreimd in der Trausnitztalsperre bei Reisach, Gemeinde Trausnitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Ludergraben (Röthenbach), linker Zufluss des Röthenbachs im Staatsforst Brunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ludergraben (Schweinachbach), rechter Zufluss des Schweinachbachs (zur Aisch) bei Walddachsbach, Gemeinde Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ludergraben (Tiefenbachl), linker Zufluss des hier Seiberer Bach genannten Tiefenbachls (zur Kinsach) bei Tiefenbach, Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Luderbach
 Luderschlaggraben